Parténope designa a:
 Parténope es una sirena de la mitología griega que fundó la ciudad de Nápoles.
 Parténope es el nombre de la primera fundación de la ciudad italiana de Nápoles.
 (11) Parténope es un asteroide del cinturón de asteroides.
 La Parténope es una ópera de Leonardo Vinci que trata sobre el mito fundacional de la ciudad de Nápoles.
 Parténope, ópera de Georg Friedrich Händel sobre el mismo libreto.
 La Parténope, otra ópera, del mexicano Manuel de Sumaya.
 Partenope Napoli Basket es un club deportivo italiano de baloncesto.
 Partenope Rugby es un club deportivo italiano de rugby.